Noble é o nome de vários condados dos Estados Unidos:
 Condado de Noble (Indiana)
 Condado de Noble (Oklahoma)
 Condado de Noble (Ohio)

Desambiguações de topônimos